Курумова — женская форма чеченской фамилии Курумов.* Курумова, Инесса Алимовна (1936—2015) — дагестанская театральная актриса, народная артистка России.
 Курумова, Селима (1914—1968) — чеченская писательница.